Абернати () — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Абернати, Анна (род. 1953) — американская саночница.
 Абернати, Джек (1876—1941) — маршал США.
 Абернати, Уильям (1933—1983) — американский профессор-экономист.

Топоним 
  — город в штате Техас (США).

Примечания